Barbarensi – abitanti di Santa Bárbara (Bahia)
Barbarensi – abitanti di Santa Bárbara d'Oeste
Barbarensi – abitanti di Santa Bárbara do Monte Verde